Велики брат је дословни превод енглеског термина који означава старијег брата (). Шири значај је добио после Орвелове књиге 1984. у ком је представљен као неприкосновени, митски и невидљиви ауторитет у тоталитарној држави.

Значења 
 Велики брат, метафора за владајући систем из романа 1984. Џорџа Орвела
 Велики брат, телевизијски ријалити-шоу
 Велики Брат, телевизијски ријалити-шоу емитован у Србији, Црној Гори, БиХ и Македонији
 Велики брат, интернет презентација друштвене мреже